Абды́рова — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области, входит в состав Дербишевского сельского поселения. Согласно всероссийской переписи 2010 года в деревне проживало 245 человек, преобладающая национальность — башкиры.

География 
Расположено на юго-востоке района, на берегу озера Малый Кисегач, в 40 км от райцентра Аргаяш, с которым связана автобусным сообщением. Высота над уровнем моря 236 м. Ближайший населённый пункт — Ишалино — в 2 км на север, железнодорожная станция — Ишалино Южно-Уральской железной дороги — в 4 км. В деревне 6 улиц.

История 
Образована в конце XVIII века объединением двух старинных башкирских деревень Абдырова и Супхангулова (иначе Собхангол).
В начале XX века относилась к Метелевской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, при советской власти — к Аргаяшской волости Аргаяшского кантона БАССР . По переписи 1920 года: число дворов — 88, численность населения — 370 человек, из них мужчин — 190, женщин — 180. Число хозяйств по переписи 1926 года — 85.

Население 

 1873—288 чел.
 1900—323 чел.
 1916—415 чел.
 1970—431 чел.
 1983—340 чел.
 1995—270 чел.
 2010—245 чел.

Люди, связанные с селом 
 Хабир Самохужин — Герой Социалистического Труда.

Примечания

Литература 
 Населённые пункты Башкортостана. Ч.III. Башреспублика, 1926. — Уфа: Китап, 2002. — С. 400.

Ссылки 
 

Населённые пункты Аргаяшского района